

Толмачевка — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область

Толмачевка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Толмачевка — присілок, Михайловський район, Рязанська область